Tauchert ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Tauchert (1904–1958), deutscher Fußballtrainer
 Heinrich Tauchert (1934–2017), deutscher Jugendfunktionär (FDJ) und Geheimdienstoffizier (MfS)
 Otto Tauchert (1860–1913), deutscher Reichsgerichtsrat
 Ruth Tauchert (* 1963), deutsche Künstlerin
 Sophie Tauchert (* 2000), deutsche Volleyballspielerin

Siehe auch:
 Taucher